Хофф (лат. Hoff; англ. Hoff, нем. Hoff) — фамилия.

Известные носители: 

 Хофф, Бенджамен (род. 1946) — американский писатель, фотограф, музыкант, композитор.
 Хофф, Брюнъяр (род. 1940) — норвежский гобоист.
 Хофф, Карен (1921—2000) — датская гребчиха-байдарочница.
 Хофф, Карл (1838—1890) — германский художник.
 Хофф, Кэти (род. 1989) — американская пловчиха, 8-кратная чемпионка мира и трёхкратная медалистка Олимпийских игр.
 Хофф, Макс (род. 1982) — немецкий байдарочник, многократный чемпион мира, чемпион Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года.
 Хофф, Николас (1906—1997) — американский учёный.
 Хофф, Стиг Хенрик (род. 1965) — норвежский актёр театра, кино и телевидения.
 Хофф, Сигурд (1889-1955) — норвежский оперный певец.
 Хофф, Тед (род. 1937) — один из изобретателей микропроцессора.
 Хофф, Филип Хендерсон (1924—2018) — американский политик, 73-й губернатор Вермонта (1963—1969).

См. также 
 Гофф
 Хоф